GMS steht für:
 Gemeinschaftsschule, eine Schulform in Deutschland
 General Merchandise Store, ein anderer Name für Hypermarkt
 Geoff Monty Special, einen ehemaligen englischen Hersteller von Rennmotorrädern
 Georg-Melches-Stadion, ein Fußballstadion im Essener Norden
 Geostationary Meteorological Satellite, siehe Geostationärer Satellit
 German Medical Science, ein Portal für medizinische Veröffentlichungen
 Gesellschaft für Mikroelektronische Systeme im OVE, Gesellschaft des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik
 Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz
 Gesellschaftlicher Mitarbeiter Sicherheit, ein Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, der offen staatsloyal auftretend Informationen sammelte
 Gesture and Motion Signal, ein binäres Dateiformat für aufgezeichnete Gesten und Bewegungen
 Gibb Memorial Series, eine orientalistische Buchreihe
 Global Marketing Strategy, ein Begriff aus dem internationalen Marketing
 GMS Dr. Jung, deutsches Marktforschungsinstitut
 GMS Günter Meyer Gesellschaft für Fahrbahnsanierungen, ein deutsches Straßenbauunternehmen
Google Mobile Services, ein Paket von Diensten und Anwendungen des Betriebssystems android.
 Grad Minuten Sekunden, ein Winkelmaß, siehe Winkelminute
 Großmotorgüterschiff, eine Schiffsklasse auf europäischen Binnengewässern
 Growling Mad Scientists, eine Musikgruppe
 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, ein Werk von Immanuel Kant

GMS (russisch ГМЗ) steht für:
 Staatliches Museums-Reservat (russisch Государственный музей-заповедник / Gossudarstwenny musei-sapowednik, wiss. Transliteration ), z. B. GMS Peterhof
 Gussenitschny minny sagraditel / Гусеничный минный заградитель; wiss. Transliteration ) zur mechanisierten Installation von Panzerminen  (z. B. ГМЗ-2, ГМЗ-3) 

gms steht für:
 Global Media Services, siehe Deutsche Presse-Agentur

GMS